Saint André eller Saint-André kan syfta på följande platser:

Geografi

Belgien 

 Sint-Andries, ort, Flandern, Västflandern,

Frankrike 

 Saint-André, Gers, departementet Gers i regionen Occitanien, 
 Saint-André, Haute-Garonne, departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien, 
 Saint-André, Pyrénées-Orientales, departementet Pyrénées-Orientales i regionen Occitanien, 
 Saint-André, Savoie, departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-André, Tarn, departementet Tarn i regionen Occitanien, 
 Saint-André-d'Allas, departmentet Dordogne, regionen Nouvelle-Aquitaine, 	
 Saint-André-d'Apchon, departmentet Loire, regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 	
 Saint-André-de-Buèges, departmentet Hérault, regionen Occitanien, 	
 Saint-André-de-Chalencon, departementet Haute-Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-André-de-Cubzac, departmentet Gironde, regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-André-de-la-Roche, departmentet Alpes-Maritimes, regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 	
 Saint-André-de-l'Épine, departmentet Manche, regionen Normandie, 	
 Saint-André-de-l'Eure, departmentet Eure, regionen Normandie, 	
 Saint-André-d'Embrun, departmentet Hautes-Alpes, regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 	
 Saint-André-de-Rosans, departmentet Hautes-Alpes, regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 	
 Saint-André-de-Seignanx, departementet Landes i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-André-d'Hébertot, departmentet Calvados, regionen Normandie, 	
 Saint-André-d'Huiriat, departmentet Ain, regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-André-d'Olérargues, departmentet Gard, regionen Occitanien, 	
 Saint-André-du-Bois, departmentet Gironde, regionen Nouvelle-Aquitaine, 	
 Saint-André-en-Barrois, departmentet Meuse, regionen Grand Est, 	
 Saint-André-en-Bresse, departmentet Saône-et-Loire, regionen Bourgogne-Franche-Comté, 	
 Saint-André-et-Appelles, departmentet Gironde, regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-André-Goule-d'Oie, departmentet Vendée, regionen Pays de la Loire, 
 Saint-André-la-Côte, departementet Rhône i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-André-le-Coq, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-André-le-Puy, departmentet Loire, regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-André-lez-Lille, departmentet Nord, regionen Hauts-de-France, 
 Saint-André-Treize-Voies, departementet Vendée i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Saint-André-sur-Vieux-Jonc, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-André-sur-Sèvre, departementet Deux-Sèvres i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-André-sur-Orne, Normandie, Département du Calvados, 
 Saint-André-sur-Cailly, Normandie, Département de la Seine-Maritime, 
 Saint-André-les-Vergers, departementet Aube i regionen Grand Est, 
 Saint-André-les-Alpes, departementet Alpes-de-Haute-Provence i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Saint-André-le-Gaz, Auvergne-Rhône-Alpes, Département de l'Isère, 
 Saint-André-le-Désert, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-André-le-Bouchoux, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-André-Lachamp, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-André-Farivillers, departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 Saint-André-en-Vivarais, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-André-en-Terre-Plaine, departementet Yonne i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-André-en-Royans, Auvergne-Rhône-Alpes, Département de l'Isère, 
 Saint-André-en-Morvan, departementet Nièvre i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-André-de-Vézines, departementet Aveyron i regionen Occitanien, 
 Saint-André-de-Valborgne, departementet Gard i regionen Occitanien, 
 Saint-André-des-Eaux, Côtes-d'Armor, Bretagne, Département des Côtes-d'Armor,
 Saint-André-des-Eaux, Loire-Atlantique, departementet Loire-Atlantique i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Saint-André-de-Sangonis, departementet Hérault i regionen Occitanien, 
 Saint-André-de-Roquepertuis, departementet Gard i regionen Occitanien, 
 Saint-André-de-Roquelongue, departementet Aude i regionen Occitanien, 
 Saint-André-de-Najac, departementet Aveyron i regionen Occitanien, 
 Saint-André-de-Messei, Normandie, Département de l'Orne, 
 Saint-André-de-Majencoules, departementet Gard i regionen Occitanien, 
 Saint-André-de-Lidon, departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-André-de-Lancize, departementet Lozère i regionen Occitanien, 
 Saint-André-de-la-Marche, departementet Maine-de-Loire i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Saint-André-de-Double, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-André-de-Cruzières, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-André-de-Corcy, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-André-de-Briouze, Normandie, Département de l'Orne, 
 Saint-André-de-Bohon, Normandie, Département de la Manche, 
 Saint-André-de-Boëge, departmenetet Haute-Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-André-de-Bâgé, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-André-Capcèze, departementet Lozère i regionen Occitanien,

Kanada 

 Saint-André (kommun), Québec, Bas-Saint-Laurent,

Mauritius 

 Morcellemont Saint André, ort, Pamplemousses, 

Robotskapade Belgienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Mauritiusförgreningar